

Парк-Ридж — місто, штат Іллінойс
 Парк-Ридж — місто, штат Нью-Джерсі
 Парк-Ридж — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Парк-Рідж